Lavinia-Corina Abu-Amra Cosma () este un deputat român, ales în 2016 pe listele USR. Lavinia-Corina Abu-Amra este membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Statele Unite Mexicane, Regatul Hașemit al Iordaniei și Republica Senegal.

Vezi și 
 Legislatura 2016-2020 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Nașteri în 1981
Nașteri pe 30 octombrie
Politicieni români în viață
Deputați români 2016-2020
Membri ai Uniunii Salvați România